

Sigle 
AMQ peut faire référence à :
 Académie de musique du Québec ;
 Alliance des massothérapeutes du Québec ;
 Association de mycologie du Québec ;
 Association des microbiologistes du Québec ;
 Association maritime du Québec ;
 Association mathématique du Québec ;
 Association médicale du Québec ;
 Association minière du Québec ;
 Association montgolfière du Québec.
Anime Music Quiz ;

Code 
AMQ peut faire référence à :
 .

Amq peut désigner :
 Amahai (Indonésie), selon le code ISO 639-3 des langues.

Toponyme 

 `Amq, une ville d'Oman ;
 Al Amq, une ville du Yémen.

de:Liste der IATA-Codes/A#AM
en:Aston Martin Owners Club#Publication